Mikołaj II − patriarcha Konstantynopola 984-996
 Mikołaj II − papież 1059-1061
 Mikołaj II opawski − książę opawsko-raciborski 1288-1365
 Mikołaj II niemodliński − książę niemodliński i opolski (zm. 1497)
 Mikołaj II Aleksandrowicz − ostatni cesarz Rosji 1894-1917